Altes Landgericht steht für:

 Altes Landgericht (Darmstadt), Hessen
 Altes Landgericht (Itzehoe), Schleswig-Holstein
 Altes Landgericht (Wunsiedel), Bayern
 Altes Landgericht (Lenzburg), Kanton Aargau, Schweiz